SEAT Exeo (type 3R) var en stor mellemklassebil bygget af SEAT mellem foråret 2009 og midten af 2013. Navnet var afledt af det latinske ord Exire ("gå ud fra") og betød, at modellen i SEAT's modelprogram var placeret over Toledo.

Historie 
Exeo blev præsenteret i oktober 2008 på Paris Motor Show. Oprindeligt skulle modellen have været solgt under navnet SEAT Bolero ligesom prototypen. Ud over den i marts 2009 introducerede sedan tilkom stationcarversionen Exeo ST i august måned samme år.

Teknisk set svarede SEAT Exeo rigtig meget til Audi A4 B7. Det rå karrosseri, drivlinien og undervognen var identiske. Flere af motorerne kom fra Audi A4 B8, og undervognen blev optimeret. Forskellene begrænsede sig til det af SEAT's chefdesigner Luc Donckerwolke designede frontdesign, de ligeledes nydesignede bagklappe til begge karrosserivarianter samt sidespejlene. Instrumentbrættet svarede til Audi A4 Cabriolet. Begge karrosserivarianter blev produceret på de fra Ingolstadt flyttede produktionsfaciliteter i Martorell, Spanien. Transporten af produktionsfaciliteterne foregik med 1.200 lastbilslæs.

Exeo blev ikke officielt markedsført i Danmark.

Facelift 
I september 2011 blev der på Frankfurt Motor Show præsenteret en faceliftet udgave af Exeo. Bilen fik en ny våbenformet kølergrill, og de dyrere udstyrsvarianter blev udstyret med xenonforlygter og LED-dagkørelys. Den anden vigtige nyhed i faceliftet var introduktionen af start/stop-system til reducering af brændstofforbruget.

I maj 2013 blev produktionen af Exeo indstillet uden efterfølger.

Tekniske data

Noter

Eksterne henvisninger 

Exeo
Store mellemklassebiler
Stationcars
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 2009
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne